Dorothea (voornaam), een meisjesnaam
Fort Dorothea, voormalig Nederlands fort gelegen in Ghana
Dorothea (album), album van de Belgische band Laïs.
Dorothea (single), single van de Belgische band Laïs.
Dorothea van Cappadocië, een rooms-katholieke heilige
Dorothea Grantsaan, een personage uit de soap Goede tijden, slechte tijden